M2 может относиться к двум различным типам танков:
 M2 (лёгкий танк) — лёгкий танк США 1930-х годов
 M2 (средний танк) — малосерийный средний танк США периода Второй мировой войны